Decorticatie (Lat:ontschorsing)) wordt gebruikt in verschillende betekenissen:
 decorticatie (neurologie) : verlies van de functie van de hersenschors
 decorticatie (tandheelkunde) 
 decorticatie (longziekten) verwijdering van pleurazwoerd of bij de behandeling van de pneumothorax
 decorticatie (orthopedie) verwijdering van corticaal bot bij de operatie van osteomyelitis